Protis sombreriana är en ringmaskart som beskrevs av non McIntosh 1885, sensu Treadwell, 1924. Protis sombreriana ingår i släktet Protis och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
sombreriana